Halfdan – staronordyckie imię złożone ze słów Half (oznaczającego połowę) oraz słowa dan (oznaczającego Duńczyka).

Znane osoby noszące to imię:
 Halfdan Czarny – legendarny król Norwegii panujący w latach 840–860.
 Halfdan Ragnarsson – wódz wojsk pogańskich, które w latach 865-875 podporządkowały sobie tereny Wschodniej Anglii, Mercji i Northumbrii.
 Halfdan Kjerulf (ur. 1815, zm. 1868) – norweski kompozytor.
 Halfdan Hansen (ur. 1883, zm. 1953) – norweski żeglarz, olimpijczyk.
 Halfdan Schjøtt (ur. 1893, zm. 1974) – norweski żeglarz, olimpijczyk.
 Halfdan Mahler (ur. 1923, zm. 2016) – duński lekarz.

Przypisy